ORP „Jaskółka” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty polskiej Marynarki Wojennej. Pochodzi od jaskółki, ptaka powszechnie występującego w Polsce:
 ORP „Jaskółka” – trałowiec typu FM z okresu międzywojennego, ex-niemiecki FM 27
 ORP „Jaskółka” – trałowiec typu Jaskółka z okresu międzywojennego
 ORP „Jaskółka” – trałowiec redowy projektu 253Ł z lat 40. XX wieku, ex-radziecki T-231

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy polskich okrętów